Tratado de Bruselas puede referirse a alguno de los siguientes dos tratados firmados en la ciudad belga de Bruselas:
 El Tratado de Bruselas de 1701, por el que se creaba una alianza militar y diplomática para obtener la alianza hispanofrancesa el apoyo de Colonia en la inminente Guerra de Sucesión española.
El Tratado de Bruselas de 1948, de interés militar, que perseguía una defensa frente agresiones externas de un grupo de países europeos, anticipo de lo que luego sería la OTAN.
El Tratado de Bruselas de 1965, con interés económico y por el que se avanza hacia la creación de la Unión Europea.
La Declaración de Bruselas de 1984, entre España y Reino Unido, sobre la aplicación de la Declaración de Lisboa de 1980 sobre Gibraltar.